Село може да се односи на:

 Село, рурална насеобина

или:

 Агино Село (Бања Лука), насеље у општини града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Бенковачко Село, насеље у општини Бенковац, Далмација
 Биовичино Село, насеље у општини Кистање, Далмација
 Богојевић Село, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Богутово Село, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Бољевац Село, насеље у општини Бољевац, Република Србија
 Велино Село, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Више Село, насеље у општини Блаце, Република Србија
 Големо Село, насеље у општини Врање, Република Србија
 Дањино Село, насеље у општини Сурдулица, Република Србија
 Десин Село, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Добрско Село, насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Кадино Село, насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Кочино Село, насеље у општини Јагодина, Република Србија
 Кифино Село, насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Кнез Село, насеље у општини Пантелеј, град Ниш, Република Србија
 Крамер Село, насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Крушедол Село, насеље у општини Ириг, Република Србија
 Лазарево Село, насеље у општини Нишка Бања, Република Србија
 Лапље Село, насеље у општини Приштина, КиМ, Република Србија
 Лопаре Село, насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Лукино Село, насеље града Зрењанина, Средњобанатски округ, Република Србија
 Милићево Село, насеље у општини Пожега, Република Србија
 Милино Село (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Модрино Село, насеље у општини Кистање, Далмација, Република Хрватска
 Равно Село, насеље у општини Врбас, Јужнобачки округ, Република Србија
 Рађево Село, насеље у општини Ваљево, Република Србија
 Руско Село, насеље у општини Кикинда, Севернобанатски округ, Република Србија
 Савино Село, насеље у општини Врбас, Јужнобачки округ, Република Србија
 Село (Ајдовшчина), насеље у општини Ајдовшчина, Република Словенија
 Село Костолац, насеље у општини Пожаревац, Република Србија
 Суво Село, насеље у општини Владимирци, Република Србија
 Судско Село, насеље у општини Нови Пазар, Република Србија
 Србац Село, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Тотово Село, насеље у општини Кањижа, Севернобанатски округ, Република Србија
 Угљевик Село, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Чешко Село, насеље у општини Бела Црква, Јужнобанатски округ, Република Србија
 Бурић Село, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Павковић Село, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Гладно Село, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Село при Бледу, насеље у општини Блед, Република Словенија

или:

 Село Степанчиково, роман руског књижевника Фјодора Достојевског
 Село (Сава Шумановић), слика
 Село (филм)

Види још 
 Села
 Старо Село
 Ново Село
 Горње Село
 Доње Село
 Мало Село
 Велико Село
 Дуго Село (вишезначна одредница)
 Петрово Село
 Пусто Село